Campana puede referirse a:
 La campana (instrumento), instrumento metálico que produce sonido al ser golpeado por un badajo.
 La campana (viento), porción de un instrumento musical de viento que emite el sonido y se encuentra en el extremo opuesto a la boquilla.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Giacinto Campana (c.1590-c.1650), pintor italiano barroco.
 Héctor Campana (n.1964), baloncestista y político argentino.
 Joaquín Campana (1773-1847), abogado y político argentino.
 Tommaso Campana (activo hacia 1620), pintor italiano barroco.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 El partido de Campana, división administrativa de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Campana (Argentina), ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), cabecera del partido homónimo.
 La estación Campana, estación de tren de Campana, Buenos Aires (Argentina).
 El parque nacional La Campana, parque nacional de Chile.
 El archipiélago Campana, archipiélago de Chile.
 La Campana (España), municipio de la provincia de Sevilla (España).
 Puig Campana, montaña de España.
 Campana (Francia), comuna de Francia.
 Campana (Italia), comuna de Italia.
 Campana (Panamá), localidad de Panamá.
 El parque nacional Altos de Campana, parque nacional de Panamá.
 Campana (Uruguay), localidad del departamento de Colonia (Uruguay).

Además, puede hacer referencia a:
 La corola (o «campana»), una de las partes de la flor.
 La campana extractora, aparato electrodoméstico utilizado en la cocina para extraer los productos de combustión, el humo, los olores, el calor, y el vapor del aire.
 La campana (chimenea), parte de la chimenea que recoge el humo del fuego.
 El metal de campana, tipo de aleación metálica muy resistente.
 El nombre vulgar de la planta Brugmansia candida.
 El nombre vulgar de la planta Inula helenium.